SPAR hollandiai központú nemzetközi kiskereskedelmi üzletlánc
 SPAR a nemzetközi cég magyarországi leányvállalata